SATO steht als Abkürzung für:
 South American Treaty Organization, im Jahr 2005 unterbreiteter Vorschlag als Gegenstück einer NATO-Süderweiterung
 South Atlantic Treaty Organization, 1976 vorgeschlagene Organisation, um Südamerika in die NATO zu integrieren
 Southern Africa Treaty Organization, 1960 vorgeschlagene Organisation für Afrika
 Sakrytoje administratiwno-territorialnoje obrasowanije SATO, geschlossenes administrativ-territoriales Gebilde, siehe Geschlossene Stadt

Satō oder Sato steht für:
 Satō, japanischer Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Sato (Zentralasien), Lauteninstrument in Zentralasien
 Sato (Flores), Lauteninstrument auf der Insel Flores
Sato (South Carolina), Ortsteil von Denmark in South Carolina
 Sato (Unternehmen), japanischer Hersteller von Etikettendruckern
 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka), ein langperiodischer Komet

SATO